Kedārnāth kan syfta på följande platser:

Indien 

 Kedārnāth (ort i Indien), Uttarakhand, Rudraprayag, 
 Kedarnath (berg i Indien), Uttarakhand, Rudraprayag, 

Robotskapade Indienförgreningar